

Румейкі () — село в гміні Барглув-Косьцельни Августівського повіту Підляського воєводства
 Румейкі () — село в гміні Сьрода-Велькопольська Сьредського повіту Великопольського воєводства

 Румейкі () — село в Польщі, в гміні Юхновець-Косьцельни Білостоцького повіту Підляського воєводства